Campionatul FIA de Formula 3 din 2021 a fost un campionat de curse auto pentru mașini de Formula 3, care a fost sancționat de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). Campionatul a fost cel de-al doisprezecelea sezon al curselor de Formula 3 și al treilea sezon desfășurat sub masca Campionatului FIA de Formula 3, o categorie de curse cu roți deschise care servește drept al treilea nivel de curse de formulă în Calea Globală FIA. Categoria a fost derulată în sprijinul rundelor selectate ale Campionatului Mondial FIA de Formula 1 din 2021. Deoarece campionatul a fost o serie de specificații, toate echipele și piloții care au concurat în campionat au condus aceeași mașină, Dallara F3 2019. Campionatul a fost disputat în peste douăzeci și una de curse pe șapte circuite. A început în mai cu o rundă în sprijinul Marelui Premiu al Spaniei și s-a încheiat în septembrie în weekendul Marelui Premiu al Rusiei.

Curse auto
2021 în sport